

Населені пункти та їхні частини

 Єзюрко — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Єзюрко — село в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Єзюрко — лісова осада в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства

Примітки